Enez (district), een district van Turkije
 Enez (stad), een stad in Turkije